Мири:
География
 Мири — город в Малайзии, на острове Калимантан.
 Мири — одна из областей в составе малайзийского штата Саравак на острове Калимантан.

Персоналии
 Мири, Карел (1823–1889) — бельгийский композитор.
 Мири, Поль (1868–1926) — бельгийский альтист и композитор.

Прочее
 «Мири» — восьмой эпизод первого сезона американского научно-фантастического сериала «Звёздный путь».